

Carriera
Inizia la carriera calcistica nella squadra locale di El Salvador per poi essere acquistato dal  anni dopo.

Fa il suo esordio da professionista l'8 novembre 2009, con la maglia numero 38, in Valencia - , rilevando il centrocampista Ángel Lafita al 75' minuto.

È passato alla storia per essere il primo calciatore senza una mano nella storia della Liga, condizione che ha fin dalla nascita.

Nell'estate del 2011 non rinnova il contratto che lo lega al Real Saragozza e resta svincolato.

Il 15 luglio 2011 viene ingaggiato dal Club Deportivo Teruel,  squadra della Segunda División B, la terza serie del calcio spagnolo. Vi rimane per una stagione, collezionando 25 presenze e 5 gol.

Nel 2012 passa al Tudelano, club della Segunda División B nel quale militerà per 3 stagioni, mettendo a segno 34 reti in 100 presenze. 
Nel 2015 viene ingaggiato dall'Osasuna, in Segunda División, con cui colleziona 4 presenze. Nel mercato invernale viene ceduto nuovamente, in prestito, al Tudelano, con cui colleziona 8 presenze e 1 gol nella restante parte di stagione.

Nella stagione 2016-2017 viene impiegato nella squadra filiale dell'Osasuna B, in Segunda División B. 
A fine stagione si svincola dall'Osasuna e fa ritorno ancora una volta al Tudelano.

Nel gennaio del 2018 decide di proseguire la sua carriera lontano dalla Spagna, trasferendosi in Australia, al Sydney Olympic Football Club. Tra i motivi del suo trasferimento, c'è anche la presenza di un allenatore spagnolo sulla panchina del Sydney Olympic, Gorka Etxeberria, che ha contattato personalmente Sánchez convincendolo a trasferirsi. All'inizio della stagione Etxeberria viene esonerato, ma Sánchez riesce a conquistarsi la fiducia del nuovo tecnico Abbas Saad trascinando la squadra alla vittoria della New South Wales Premier League, con 20 reti in 23 presenze. A fine anno commenta con entusiasmo e soddisfazione la sua scelta di trasferirsi in Australia.

Note

Collegamenti esterni